L’Union socialiste libérale est un parti politique de la République démocratique du Congo. Son président est Rémy Tshipamba Kapita.

Son siège est au n˚73, avenue Sukambadu Q. III C, Masina à Kinshasa.

Voir aussi 
 Partis politiques de la République démocratique du Congo

Parti politique en république démocratique du Congo
Parti politique libéral en Afrique